Фатих Хамматович Халиди (; 1850, с.Новые Салы, Тетюшский уезд, Казанская губерния, Российская империя — 7 апреля 1923, Казань) — татарский , , , просветитель, один из зачинателей татарской драматургии.

Биография 
Вместе с отцом, Хаммат Муллой Фатихом, переехал в Казань, где тот служил муллой и учителем в приходе Голубой мечети.

Образование получил в медресе, работал приказчиком в Казани, затем занялся книготорговлей, издавал собственные произведения и переводы.

Первая драма «Против „Несчастной девушки“» (1888) утверждает право свободного выбора в любви. Автор драм «Мурат Салимов» и «Махруса ханум» (1905—1906), в которых выступает против отсталости, феодальных пережитков.

Драмы Ф. Халиди носили просветительский характер, часто ставились в период формирования татарского профессионального театра.

Автор рассказов, занимался переводами. Составил и издал по заказу фабриканта Морозова татарский календарь на 1899 год.

Избранные произведения 
 Рәдде бичара кыз: драма. — Казань, 1888.
 Җиһанабад падишаһы угылларының кыйссасы: хикәят. — Казань, 1896.
 Әлфе ләйлә вә ләйлә (Мең дә бер кичә): 6 кисәктә. — Казань, 1897—1899.
 Болгарның Солтан Гадел Туктамыш хан кызы Хәлимәнең бәхәсе: хикәя. — Казань, 1898.
 Әлфе сәхәр вә сәхәр (Мең дә бер сәхәр): 3 кисәктә. — Казань, 1903—1904.
 Кемгә тиеш?: хикәят. — Казань, 1904.
 Морат Сәлимов: драма. — Казань, 1905.
 Мәхрүсә ханым: драма. — Казань, 1906.
 Саран, надан Теллә бай хикәяте. — Казань, 1906.
 Залим Ачлык испанияле Сәет Яхъя бәянында: драма. — Казань, 1906.
 Мәшһүр гашыйк-мәгъшука Ләйлә вә Мәҗнүн хикәясе. — Казань, 1908.

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 5 / Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1967

Ссылки 
 Халиди Фатих

Татарские писатели
Родившиеся в 1850 году
Родившиеся в Казанской губернии
Умершие в 1923 году
Умершие в Казани